Oia puede hacer referencia a:
Oiá, diosa de la etnia africana yoruba.
OIA, Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
OIA, Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
 al género de arañas llamado '''''Oia
 Oia, Oía o Ía, pueblo de la isla griega de Santorini
También es un topónimo en gallego que corresponde a las siguientes poblaciones gallegas:
Oya (Pontevedra), municipio.
Oya (Vigo), parroquia.